Hema Malini (Ammankudi, 16 oktober 1948) is een Indiaas filmactrice, auteur, filmregisseur, filmproducent, danseres en politicus. Ze wordt beschouwd als een van de meest succesvolle actrices in de Hinditalige filmindustrie.

Biografie
In 1963 maakte ze haar filmdebuut in de Tamil film “Idhu Sathiyam”. Malini speelde haar eerste een hoofdrol in “Sapno Ka Saudagar” (1968), en verscheen vervolgens in een talloze andere Bollywoodfilms, voornamelijk als hoofdrolspeelster met haar man Dharmendra. Ze heeft zowel komische als dramatische rollen gespeeld, maar ook rollen als (achtergrond)danseres. Van 1976 tot 1980 was ze een van de best betaalde Indiase actrices. Malini heeft 11 Filmfare Awards gewonnen en verkreeg in 2000 de op vier na hoogste onderscheiding van de Indiase regering, de Padma Shri.  Daarnaast is ze een Bharatanatyam-danseres, terwijl haar beide dochters (Ahana en Esha Deol)  Odissi-danseressen zijn.

Van 2003 tot 2009 werd Malini gekozen in de Rajya Sabha, het Indiaas Hogerhuis van het parlement, als vertegenwoordiger van de Bharatiya Janata-partij. In 2014 werd Malini gekozen in de Lok Sabha. Malini is bovendien lid van de Hare Krishna-beweging (ISKCON).

Filmografie

Externe links 
 

Indiaas acteur
Indiaas politicus
Indiaas danser
Indiaas filmproducent
Indiaas filmregisseur